Лютенька — річка в Україні
 Лютенька — село, Полтавська область, Гадяцький район, Лютенська сільська рада